У Римском царству појам -{emeritus}- (на латинском значи „ислужен“) означавао је ветерана римске војске, који је часно одслужио војну службу. 

Данас се термин користи на универзитетима: раније је означавао било ког пензионисаног професора, а данас се титула професор емеритус додјељује само пензионисаним професорима који су у настави провели већи дио радног стажа. Академици су професори емеритуси.

Титуле